Le château de Fleurac est le nom porté par trois châteaux du Sud-Ouest de la France :

 le château de Fleurac situé sur la commune de Nersac dans le département de la Charente, 
 le château de Fleurac situé sur la commune de Fleurac dans le département de la Charente,
 le château de Fleurac situé sur la commune de Fleurac dans le département de la Dordogne.